Шоти:
 Шоти-пури — грузинский национальный хлеб саблевидной формы.
  — бразильский музыкальный жанр.
 Шоти, Йозеф — сербский югославский гребец-байдарочник.